Chrosno ou Chrośno peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Chrosno, un village du powiat de Kutno
 Chrośno, un village du powiat de Zgierz